Исмаил Адли эль-Шафей (; р. 15 ноября 1947, Каир) — египетский теннисист. Победитель Уимблдонского турнира 1964 года среди юношей, победитель 10 открытых теннисных турниров в одиночном и парном разряде.

Биография 
Исмаил эль-Шафей, чей отец Адли раньше выступал за национальную сборную в Кубке Дэвиса, начал играть в теннис в шесть лет, а в пятнадцать уже в ранге чемпиона Египта принял участие в своём первом матче Кубка Дэвиса. В том же году он стал вице-чемпионом Уимблдонского турнира среди юношей, а через год выиграл этот турнир, победив в финале советского представителя Владимира Короткова.

В 1967 году эль-Шафей дважды дошёл до финала международных любительских турниров — сначала в Каире, где по пути в финал победил будущую первую ракетку мира Илие Настасе, а затем на любительском чемпионате Азии после победы над бразильцем Томасом Кохом. В финале чемпионата Азии он уступил лидеру советского тенниса Александру Метревели.

После начала Открытой эры в теннисе в 1968 году эль-Шафей, окончивший к тому моменту факультет экономики и политологии Каирского университета, участвовал как в любительских, так и в открытых турнирах, в первую очередь под эгидой профессиональной ассоциации World Championship Tennis (WCT). В 1968 году он стал чемпионом Германии на крытых кортах, а на следующий год выиграл Международный чемпионат Каира и дошёл до финала чемпионата США на крытых кортах, проиграв там одному из сильнейших американских мастеров — действующему чемпиону США и обладателю Кубка Дэвиса Стэну Смиту.

Начиная с 1970 года эль-Шафей появлялся в финалах профессиональных турниров, первым из которых стал чемпионат США среди профессионалов, где в паре с датчанином Ульрихом Торбеном египтянин проиграл именитейшим австралийцам Роду Лейверу и Рою Эмерсону. В дальнейшем его партнёром в основном был новозеландец Брайан Фэрли, с которым они 16 раз доходили до финала открытых турниров, выиграв четыре из них. Первые титулы в профессиональных турнирах эль-Шафей завоевал в 1974 году, победив за осень в трёх турнирах в парном разряде и в одном — в одиночном. В общей сложности за время выступлений он выиграл один профессиональный турнир в одиночном и девять в парном разряде, последний титул завоевав в 1981 году. Трижды он побеждал в парном разряде у себя на родине, в Открытом чемпионате Каира. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов он поднимался до 34-го места в одиночном и до 26-го места в парном разряде.

Хотя эль-Шафей не добивался особенно громких успехов в турнирах Большого шлема, можно отметить его успешную игру на Уимблдоне, где он дошёл до четвертьфинала как в одиночном, так и в парном разряде. Путь эль-Шафея в четвертьфинал Уимблдонского турнира 1974 года был отмечен победами над недавними победителем и финалистом Открытого чемпионата Франции — Бьорном Боргом и Мануэлем Орантесом, — после чего египтянин проиграл Стэну Смиту. Поражение 18-летнего Борга от эль-Шафея в 1974 году оказалось одним из немногих в его уимблдонской карьере (кроме эль-Шафея, Борга обыгрывали на Уимблдоне только три соперника). В 1981 году эль-Шафей и британец Джон Фивер дошли до четвертьфинала Уимблдонского турнира после побед над такими парами, как посеянные тринадцатыми Павел Сложил и Томаш Шмид из Чехословакии и посеянные восьмыми Брайан Готтфрид и Рауль Рамирес (двукратные победители Итогового турнира WCT).

После окончания игровой карьеры Исмаил эль-Шафей возглавлял Федерацию тенниса Египта, а позже стал председателем Тренерской комиссии Международной федерации тенниса (ITF). Он женат с 1970 года, и от жены Ноши у него трое детей — дочь Дина и сыновья Адли и Шахер. Все трое детей и пять внуков Исмаила эль-Шафея играют в теннис как любители.

Участие в финалах открытых турниров (с 1968 года)

Одиночный разряд (1+1)

Парный разряд (27)

Победы (9)

Поражения (18)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Результаты в одиночном разряде в базе данных Tennis Archives 
 Финалы за карьеру  в базе данных Worldwide Tennis Database  (поиск по фамилии El Shafei)

Теннисисты Египта
Победители Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди юношей